

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Skrzyszów – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Skrzyszów
 Skrzyszów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ostrów
 Skrzyszów – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Godów
 Skrzyszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Skrzyszów – część wsi Mogilany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany